Signalstab steht für:
 Signalstab im Bahnverkehr siehe Befehlsstab
 Signalstab im Flugverkehr siehe Marshaller #Zeichengebung des Marshallers an die Piloten
 Signalstab im Straßenverkehr siehe Verkehrsstab

 Signalstab in der Musik siehe Taktstock
 Signalstab (Küs) in der zivilen Marschmusik siehe Stabführer
 Signalstab (Tambourstab) in der militärischen Marschmusik siehe Tambourmajor

Siehe auch:
 Signalkelle
 Swagger stick
 Kommandostab
 Marschallstab
 Vitis (Rangabzeichen)